Куделино — название населённых пунктов:

Россия 
 Куделино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Куделино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.

См. также 
 Куделин